Schwertfeger steht für:
 Schwertfeger, ein Handwerksberuf

Schwertfeger ist der Familienname folgender Personen:
 Bärbel Schwertfeger (* 1956), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Bernhard Schwertfeger (1868–1953), ostfriesischer Militärhistoriker und Revisionist
 Johannes Schwertfeger (um 1488–1524), deutscher Theologe und Rechtswissenschaftler
 Kai Schwertfeger (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Leonard Theodor Schwertfeger (um 1680–nach 1738), preußischer Architekt des Barock in Sankt Petersburg
 Wolrad Schwertfeger (1905–1992), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)
 Yohanna Schwertfeger (* 1982), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Schwerdtfeger